Op het Australian Open 2023 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 januari 2023 in het Melbourne Park te Melbourne.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set wordt een tiebreak tot tien punten gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen de beste zestien speelsters uit de wereldranglijst deel. Nooit eerder waren er zó veel rolstoelspelers op het Australian Open. Japan was sterk vertegenwoordigd, met vijf deelneemsters.

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst. Zij slaagde erin om haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji in drie sets. Het was haar zeventiende grandslamtitel, de vijfde op het Australian Open.

De twee andere Nederlandse deelneemsters waren Aniek van Koot (derde reekshoofd) en Jiske Griffioen (vierde reekshoofd). Van Koot werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Japanse Manami Tanaka. Griffioen bereikte de halve finale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de Japanse Yui Kamiji.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2023